En Pologne, Kadłubiska peut désigner :

dans la voïvodie de Lublin
 Kadłubiska, un village du powiat de Hrubieszów.
 Kadłubiska, un village du powiat de Zamość.

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Kadłubiska, un village.